В этой статье представлен список выпусков телепередачи «Большая разница».

Условные обозначения:
  — музыкальная пародия.
  — скетчи со звёздами и их выступления.
  — кроссовер (двойная пародия).
  — пародия, снятая в рамках украинской версии программы.

Первый сезон (2008—2009)

Второй сезон (2009—2010) 
Во втором сезоне у «Большой разницы» появилась новая студия. Часть пародий разыгрывается в студии перед зрителями. В массовке стали появляться известные гости.

Третий сезон (2010—2011)

Четвёртый сезон (2011—2012)

Пятый сезон — «Большая разница ТВ» (2013—2014) 
В связи с пятилетним юбилеем и уходом из проекта Ивана Урганта программа поменяла формат. Премьера обновлённой версии состоялась 27 января 2013 года.

Фестиваль «„Большая разница“ в Одессе» (2010—2012)

Первый фестиваль (2010) 
Первый фестиваль пародий «„Большая разница“ в Одессе» прошёл 15 и 16 августа 2010 года. Телеверсия была показана на «Первом канале» 17 и 24 сентября 2010 года.

Пародии «Большой разницы» 

Между выступлениями артисты российской и украинской версий «Большой разницы» исполнили пародии:

 Красная дорожка: ведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов; звёзды Алла Пугачёва, Максим Галкин, Фёдор Бондарчук, Никита Джигурда, Рената Литвинова, Анфиса Чехова, Андрей Макаревич, Евгений Петросян, Людмила Гурченко и Александр Васильев;
 президенты Виктор Янукович, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко на открытии фестиваля;
 члены жюри фестиваля Анатолий Вассерман, Михаил Боярский, Тина Канделаки и Лариса Долина, отдыхающие на пляже;
  «Дискотека 80-х» — пародии на Сергея Минаева и Владимира Маркина, группы «Modern Talking» и «Кар-мэн», а также на Сабрину и Валерия Леонтьева;
  Эдуард Хиль с песней «Трололо»;
  Леди Гага и Михаил Боярский с миксом из песен «Bad Romance» и «Зеленоглазое такси»;
  Александр Розенбаум;
 Борис Бурда на своём дне рождения;
  Лариса Долина.

Призёры

Гран-при 
 Андрей Баринов, Екатеринбург («Мультипародия») — «пародия на автомобиль» («Лада Приора»), контракт с программой.

Номинации 
 «Пародия в образе»: Артур Федорович, Минск (пародия на Владимира Высоцкого).
 «Альтернативная пародия»: Илья Рыбин, Москва (номер «Человек, похожий на всех людей»).
 «Мультипародия»: Александр Чистяков, Уфа (пародии на Юрия Никулина, ВИА «Песняры», Людмилу Зыкину, Адриано Челентано, Михаила Боярского и Леонида Утёсова).

Специальные призы 
 Приз от радиостанции «Юмор FM»: Елена Полякова, Москва («Альтернативная пародия», номер «Красная Шапочка»).
 Приз от газеты «Комсомольская правда», приз зрительских симпатий: Сергей Волковницкий, Москва («Альтернативная пародия», номер «Бумажный человек»).

Второй фестиваль (2011) 
Второй фестиваль пародий «„Большая разница“ в Одессе» прошёл с 10 по 14 августа 2011 года. Телеверсия была показана на «Первом канале» 16 и 23 сентября 2011 года.

Пародии «Большой разницы» 
Между выступлениями участников артисты российской и украинской версий «Большой разницы» исполнили следующие пародии:

 Красная дорожка: ведущие Анастасия Волочкова и Тимур Родригез; звёзды София Ротару, Валерия Гай Германика, Нонна Гришаева и Александр Олешко, Ксения Собчак, Сергей Соседов, Никита Михалков, Валерия и Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Михаил Прохоров;
 члены жюри фестиваля Михаил Боярский, Сергей Безруков, Борис Бурда и Ксения Собчак снимают жильё у одесской тёти Симы;
  Стас Михайлов и Таисия Повалий с песней «Отпусти»;
 свадьба Андрея Малахова с участием Никиты Джигурды, Валентина Юдашкина, Валерии и Иосифа Пригожина, Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, Алессандро Сафина и Михаила Прохорова;
   Ксения Собчак пародирует Леди Гагу;
 члены жюри фестиваля Ксения Собчак, Борис Бурда, Сергей Безруков и Михаил Боярский в раздевалке одесского пляжа;
  «Дискотека 80-х» — пародии на группы Europe и Ace of Base, певицу Сабрину, дуэт Ottawan;
 конкурс «Новая волна» — пародия на Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева.

Внеконкурсные выступления 
  Музыканты-виртуозы Игудесман и Чу;
 «Прожекторперисхилтон» (отдельный концерт, не был в эфире);
 «Шоу ни бе ни ме нехило» с «Квартетом И» (отдельный концерт, не был в эфире);
 Сергей Волковницкий и Илья Рыбин («анатомические пародии»);
  Андрей Баринов (мультипародия).

Призёры

Гран-при 
 Ирида Хусаинова, Казань («Мультипародия») — «пародия на отдых во Франции» (отдых в Карловых Варах), контракт с программой.

Номинации 
 «Пародия в образе»: Олеся Лаврентьева, Челябинск (номер «Фантазия об Эдит Пиаф»);
 «Альтернативная пародия»: Александр Шаляпин, Люберцы (стендап-миниатюра с элементами битбокса);
 «Мультипародия»: Ерёма Черевко, Волгоград (пародии на знаменитостей в детстве).

Специальные призы 
 Приз от «Большой разницы»: Ерёма Черевко, Волгоград — поездка в Диснейленд Париж.
 Приз от радиостанции «Юмор FM»: трио «НеМощные», Москва («Альтернативная пародия», пародия на бой-бэнд) — ротация номера в эфире.
 Приз от газеты «Комсомольская правда»: Владимир Шнитко, Казань («Пародия в образе», пародия на Гарика Харламова) — видеокамера.
 Приз от газеты «Комсомольская правда в Украине»: Никита Козырев, Одесса («Мультипародия», номер «51 пародия за 3 минуты») — сертификат на 30-томное собрание альбомов «Великие художники».

Третий фестиваль (2012) 
Третий фестиваль юмора «„Большая разница“ в Одессе» прошёл с 17 по 19 августа 2012 года. Телеверсия была показана на «Первом канале» 23, 29 сентября и 7 октября 2012 года.

Пародии «Большой разницы» 
Между выступлениями участников артисты российской и украинской версий «Большой разницы» исполнили следующие пародии:

 звёздный реслинг (с участием рестлеров Независимой Федерации Реслинга). Ведущие — Дмитрий Губерниев и Дмитрий Нагиев, участники — Тимати, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Анатолий Вассерман и другие;
  гимн фестиваля «„Большая разница“ в Одессе» в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье (на мотив песни «Barcelona»);
 члены жюри фестиваля Михаил Боярский, Леонид Барац, Вера Брежнева, Александр Васильев и Иван Охлобыстин на рыбалке;
 фестиваль «Славянский базар» — пародии на ВИА «Верасы», Лайму Вайкуле, Эдиту Пьеху;
  «Дискотека 90-х» — пародии на Скэтмэна Джона, дуэт Эроса Рамазотти и Тины Тёрнер, группу «Army of Lovers»;
 Танцевальное шоу Riverdance против русского народного ансамбля «Ручеёк»;
  Любовь Успенская с песней «Кабриолет» про отечественный автопром (пересъёмка номера из 65 выпуска программы);
  песня Никиты Михалкова, Владимира Поповкина и Виталия Мутко (не было в эфире).

Другие внеконкурсные выступления 
  Музыкальный комедийный квартет , Варшава;
 Ерёма Черевко и его сестра Мария (номер «Знаменитости в детстве»);
 Клоун , США;
 Студия «Квартал-95»;
 Ростислав Хаит и Леонид Барац (театр «Квартет И»);
  Андрей Баринов (мультипародия);
  Мультиинструменталист , Франция;
 Артист , Австралия;
 Мим , Польша;
  Ирида Хусаинова (мультипародия);
  Трио Jukebox, Казань;
 Комик-иллюзионист Евгений Воронин;
 Григорий Малыгин, Дмитрий Никулин, Пётр Винс (команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта») — последнее выступление Григория Малыгина;
 Сергей Волковницкий (номер «Бумажный человек», не было в эфире);
 группа Fruktы (не было в эфире).

Призёры

Гран-при 
 Олег Есенин, Самара («Пародия») — 10 тысяч евро и контракт с программой (не реализован по причине наличия у Есенина контракта с «Comedy Club Production», согласно которому на постоянной основе он мог появляться только в эфире ТНТ).

Номинации 
 «Пародия»: Александр Скичко и Валерий Юрченко, Киев — Николаев (мультипародия);
 «Миниатюра»: дуэт «Партизаны», Ставрополь (миниатюры «Уборщица в кукольном театре», «Очень большой комар»);
 «Variety» (оригинальный жанр): Александр Батуев, Пермь (номер «Утренняя гимнастика»);
 «Стендап»: Антон Борисов, Санкт-Петербург (номер-монолог «Фоновая музыка»);
 «Музыкальный юмор»: дуэт «Унисон», Москва (номер «Фотограф и пианистка»).

Специальные призы 
 приз зрительских симпатий: Геннадий Папиж-Ткаченко, Берлин («Variety», номер «Звуки природы»);
 приз от радиостанции «Юмор FM»: Виталий Коломиец, Минск («Стендап», монолог «О детях»);
 приз от газеты «Комсомольская правда»: Аркадий Томилов, Казань («Пародия в образе», пародия на Ивана Охлобыстина).

«Большая разница» в «Оливье-шоу» (2008—2012)

«Проводы старого года», 2008 
Передача вышла 31 декабря 2008 года за два с половиной часа до Нового года, и в ней было показано несколько старых пародий «Большой разницы»:
 «Программа максимум» (1 выпуск)
  Клип к песне «Замыкая круг» (2 выпуск)
 «Модный приговор» (2 выпуск)
 «Давай поженимся» (4 выпуск)

Новые пародии:
 «Новости Первого канала», если бы их вела Рената Литвинова.
 Прямые включения спецкора Александра Андрюшко (то есть Александр Олешко) из разных часовых поясов.
  Песня «Кафешка» в исполнении Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. По словам Александра Цекало и Руслана Сорокина, команда «Большой разницы» не имеет отношения к созданию данной пародии, она была подготовлена Службой генерального директора «Первого канала», выпускавшей шоу «Прожекторперисхилтон».
  Отбор Анжелики Варум, Лолиты Милявской, Земфиры и Димы Билана на конкурс «Евровидение».
 Новогодние обращения к народу Никиты Михалкова, Геннадия Малахова, Тины Канделаки, Глеба Пьяных, Вячеслава Зайцева, Даны Борисовой и Никиты Джигурды.

Новогодние версии старых пародий:
  «Капитуляция» — пародия на сериалы «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация». (2 выпуск)
 Ток-шоу «Детали» с гостем Фёдором Бондарчуком. (2 выпуск)

2009—2010 
В архив компании «Среда» данные пародии были внесены в виде 20 выпуска передачи. Были спародированы:

 «Голубой огонёк» на канале «Россия». Пародия на Евгения Петросяна, Максима Галкина, Николая Баскова, Новых русских бабок, Илью Олейникова, Юрия Стоянова и Елену Степаненко.
 Новогодняя ночь на СТС. Пародия на Михаила Шаца, Татьяну Лазареву, Тину Канделаки, Фёдора Бондарчука и Александра Пушного.
  Выступление Надежды Бабкиной и её коллектива.
  Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев (фильм «Каникулы строгого режима») с песней «Я играл».
 Новогодняя ночь на канале «Россия-2». Пародия на комментатора Дмитрия Губерниева, легкоатлетку Елену Исинбаеву, теннисисток Марию Шарапову, Динару Сафину, хоккеистов Александра Овечкина, Илью Ковальчука и Евгения Малкина.
  Филипп Киркоров с песней «Говоришь, я поп-звезда?».
 Передача «Что? Где? Когда?», где популярные знатоки клуба сидят за праздничным столом, пьют, едят и играют. Пародия на Бориса Бурду, Андрея Козлова, Алеся Мухина, Максима Поташева, Ровшана Аскерова, Александра и Инну Друзь и Григория Гусельникова.
 Трус, Балбес и Бывалый.
 Новостная программа «Лишняя информация» с ведущей Нонной Небезгрешаевой и специальным корреспондентом Александром Андрюшко.

2010—2011 
В архив компании «Среда» данные пародии были внесены в виде 40-41 выпусков передачи. Были спародированы:

  Юрий Антонов с песней «Улицы центральные».
  Григорий Лепс с песней «Я тебя не люблю».
 Космонавты Международной космической станции из России, США и Японии.
  Певица Глюкоза с песней «Танцуй, Россия!».
  Ирина Муравьева с песней «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал».
 Сборная России по футболу и их тренер Дик Адвокат.
  Дмитрий Хворостовский с арией из оперы «Дон Жуан» про Перепись населения 2010 года.
 Штирлиц и Анна Чапман (камео). Пародия на Вячеслава Тихонова и закадровый голос Ефима Копеляна (исполняет «голос» «Первого канала» Алексей Неклюдов).
  Эдуард Хиль с песней «Потолок ледяной».
  Кинокомедия «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» в обстановке фильма «Аватар». Пародия на Андрея Мягкова, Барбару Брыльску, Юрия Яковлева, Валентину Талызину, Лию Ахеджакову.
  Мэрилин Монро с песней «I Wanna Be Loved by You». Пародия на Тони Кёртиса и Джека Леммона в образах Дафны и Жозефины из фильма «В джазе только девушки».
  Новогодняя песня от представителей различных профессий и социальных групп России. Пародия на гимн «Зимних Олимпийских игр 2014».
  Стас Михайлов с песней «Всё для тебя».
  Сергей Трофимов с песней «Город Сочи».
  Группа «ABBA» с песней «Happy New Year».
  Тина Тёрнер с песней «The Best».
  Владимир Машков (фильм «Край»), жаждущий «Оскара», и Морозко. Пародия на Владимира Машкова, Александра Хвыля в образе Морозко, Джеймса Кэмерона (ведущего церемонии награждения премией «Оскар»), Никиту Михалкова, Олега Меньшикова и Дмитрия Дюжева.
  Столкновение героев фильма «Джентльмены удачи» и сериала «Побег». Пародия на Евгения Леонова, Раднэра Муратова и Юрия Чурсина.

2011—2012 
В архив компании «Среда» данные пародии были внесены в виде 67-68 выпусков передачи. Были спародированы:
 Елена Малышева за новогодним столом.
  Сказка «12 месяцев». В роли падчерицы — Кристина Асмус.
  Песня «А нам всё равно» про конец света. Пародия на Юрия Никулина.
  Андрей Аршавин, Николай Басков, Максим Галкин, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Гарри Поттер, Барак Обама, Эдгард и Аскольд Запашные с песней «Забери меня в Анжи».
 Борьба знаменитостей за ёлку. Пародия на Леонида Якубовича, Максима Галкина, Ларису Гузееву, Глеба Пьяных и Дмитрия Медведева.
 Александр Гордон в образе Деда Мороза, поздравляющего детей с Новым годом.
  Вера Брежнева с песней о её появлениях на обложках журналов (пересъёмка номера из 9 выпуска украинской версии шоу).
  Дуэт Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева.
  Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России.
 «2012» — трейлер празднования Нового года.
Выступили:
  Победители фестиваля «Большая разница в Одессе» Ирида Хусаинова и Андрей Баринов, исполнившие музыкальную попурри-пародию.
 Маленькая разница: Ерёма Черевко — что думают о детстве сами дети.

Пародии и выступления, не вышедшие в российский эфир 
Были спародированы:

 Тележурнал «Истории в деталях» с Сергеем Майоровым.
  «Золотой Grammyфон»: Игорь Николаев.
 «Будка Разницы»: пародия на программу «Будка гласности».
  Певица МакSим 30 лет спустя.
 Ток-шоу «Гордон Кихот»: Александр Гордон против Деда Мороза.
 Сериал «Доктор Хаус».
 «Новый год. История всероссийского обмана».
   The Beatles и звёзды российской эстрады. В роли Джона Леннона — Александр Гудков.
 Сериал «Сваты».
  Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев.
  Тимати.
  Олег Газманов.
  ДДТ.
 Сказка про Аладдина.
 Ангела Меркель.
  Фестиваль «Дискотека 80-х» с участием Юрия Шатунова, групп «Army of Lovers» и «Мираж». ( 37 выпуск)
 Большая реклама: ипотека и фигня. ( 37 выпуск)
  Битва героев сериала «Морские дьяволы» против звёзд шоу «Аншлаг» и «Кривое зеркало». ( 43 выпуск)
 «Телевидение 1911 года»:
 Владимир Ленин на ток-шоу «Пусть говорят»;
 прогноз погоды с Александром Беляевым.
 Киноэпопея «Звёздные войны».
 Лотереи.
 Серия фильмов «Люди в чёрном», включая пародии на Уилла Смита и Джоша Бролина.
 Индийское кино.
 Сборная России по футболу на Euro 2012.
  Виктор Дробыш.
 «Бондиана», если бы её снимал Эмир Кустурица.
 Фильм «Особенности национальной охоты».
  Мадонна.
Выступили:
  Сергей Волковницкий с пародией на Сергея Собянина и различные явления.
  Ирида Хусаинова с пародией на Жанну Фриске.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Большая разница
Большая разница
Списки:Телевидение России‎